Antonia Fräbel (ur. 25 stycznia 1997) – niemiecka biegaczka narciarska, zawodniczka klubu WSV Asbach.

Kariera 
Po raz pierwszy na arenie międzynarodowej pojawiła się 25 lutego 2012 roku, podczas zawodów juniorskich w słoweńskiej miejscowości Kranj/ Pokljuka, gdzie wygrała zawody na dystansie 5 km stylem dowolnym ze startu masowego.

W Pucharze Świata zadebiutowała 24 stycznia 2016 roku w Nové Město na Moravě, gdzie uplasowała się na 7. miejscu w biegu sztafetowym w drugim składzie Niemiec. Indywidualnie zadebiutowała 31 grudnia 2016 w Val Müstair uplasowała się na 48. miejscu w sprincie stylem dowolnym. Pierwsze pucharowe punkty wywalczyła podczas Pucharu Świata w Oslo, gdzie uplasowała się na 25. pozycji na dystansie 30 km stylem klasycznym ze startu wspólnego.

Osiągnięcia

Igrzyska olimpijskie

Mistrzostwa świata

Mistrzostwa świata juniorów

Mistrzostwa świata młodzieżowców (do lat 23)

Olimpijski festiwal młodzieży Europy

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych zawodach Pucharu Świata 
stan po zakończeniu sezonu 2019/2020

Uwagi

Linki zewnętrzne 
 Profil na stronie FIS 

Niemieccy biegacze narciarscy
Niemieccy olimpijczycy
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2022
Urodzeni w 1997